Konrad II – król Niemiec 1024-1039 (cesarz rzymski od 1027), król Włoch 1026-1039, król Burgundii 1032-1039
 Konrad II – książę Bawarii 1054-1051
 Konrad II – margrabia Dolnych Łużyc 1190-1210
 Konrad II Otto – książę Czech 1189-1191
 Konrad II – biskup kamieński 1219-1231
 Konrad II czerski – książę czerski (ok. 1250-1291)
 Konrad II Garbaty – książę ścinawski w latach 1278-1281 i żagański 1284-1301
 Konrad II von Feuchtwangen – wielki mistrz zakonu krzyżackiego 1290-1291
 Konrad II – książę oleśnicki 1366-1401
 Konrad II – hrabia Auxerre
 Konrad II – książę na Znojmie z dynastii Przemyślidów